Джон А́бель (; 1653 год, Абердиншир — ок. 1724 год, Кембридж) — шотландский  и , -виртуоз XVII века.

Состоял певцом в капелле Карла II и в революцию 1688 года потерял своё место и вынужден был покинуть страну.

Зарабатывал на жизнь концертами пения и игры на лютне в Голландии и Германии. В Касселе получил титул интенданта музыки в 1698 году. Отказ Абеля петь для польского короля чуть не стоил ему жизни: король травил его медведями.

В 1701 году, получив позволение возвратиться в отечество, жил сначала в Лондоне, затем в Кембридже. Год смерти точно не известен.

Из сочинений были изданы несколько песен с английским текстом.

Примечания

Литература